Fisher (band), een Amerikaanse band
Fisher (vliegtuigfabriek)
Fisher (jacht) - lijn van Engelse motor-zeiljachten

Plaatsen met de naam Fisher
Fisher (Arkansas)
Fisher (Illinois)
Fisher (Louisiana)
Fisher (Minnesota)

Personen met de achternaam Fisher
Andrew Fisher (1862–1928), Australische politicus
Anna Fisher (1949), Amerikaanse ruimtevaarder
Anthony Fisher (1960), Australische aartsbisschop
Archie Fisher (1939), Schotse volkszanger
Ashley Fisher (1975), Australische tennisspeler
Carrie Fisher (1956–2016), Amerikaanse actrice
Darnell Fisher (1994), Britse voetballer
Délia Fisher (1964), Braziliaanse pianiste, componiste, zangeres en arrangeur
Doug Fisher (1941–2000), Britse acteur
Eddie Fisher (1928–2010), Amerikaanse zanger
Frances Fisher (1952), Britse actrice
Fred Fisher (1875–1942), Amerikaanse componist
Gene Fisher, Amerikaanse pokerspeler
George Fisher (1969), Amerikaanse zanger
Irving Fisher (1867–1947), Amerikaanse econoom
Isla Fisher (1976), Australische actrice
Joely Fisher (1967), Amerikaanse actrice
John Fisher (1841–1920), Britse admiraal
John Fisher (bisschop) (1459 of 1469–1535), Engelse bisschop
Jon Fisher (1972), Amerikaanse ondernemer, auteur en economische analist
Mika'ela Fisher (1975), Duitse actrice, regisseur, scriptschrijver, filmproducent, model en meester-kleermaker
Mike Fisher (autocoureur) (1943), Amerikaanse Formule 1-coureur
Mike Fisher (ijshockeyer) (1980), Canadese ijshockeyer
Noel Fisher (1984), Canadese acteur
Oliver Fisher (1988), Britse golfprofessional
Ronald Aylmer Fisher (1890–1962), Britse wetenschapper
Sarah Fisher (1980), Amerikaanse autocoureur
Terence Fisher (1904–1980), Engelse filmregisseur
Trevor Fisher (1979), Zuid-Afrikaanse golfprofessional
Warren Samuel Fisher (1878–1971), Amerikaanse entomoloog
William Fisher (admiraal) (1875–1937), Britse admiraal
William Fisher (ruimtevaarder) (1946), Amerikaanse ruimtevaarder

Zie ook
Fischer (doorverwijspagina)